Skaraborg ist der Name 

einer ehemaligen schwedischen Provinz, siehe Skaraborgs län
einer schwedischen Gemeinde, siehe Skaraborg (Schweden)
einer zerstörten schwedischen Burg, siehe Skaraborg (Burg)